A Marinha Real Britânica teve dois navios chamados HMS King George V:

 , um couraçado da Classe King George V que serviu de 1912 a 1926.
 , um couraçado da Classe King George V que serviu de 1940 a 1949.